Xíos kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Chios (ö), Nordegeiska öarna, 
 Chios (prefekturhuvudort), Nordegeiska öarna, 

Robotskapade Greklandförgreningar